Коропово, до 1990-х Коробовы хутора () — село,
Задонецкий сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321782505. Население по переписи 2001 года составляет 159 (71/88 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Коропово находится на правом берегу реки Северский Донец, выше по течению в 4-х км расположено село Гайдары, ниже по течению в 4,5 км — село Сухая Гомольша; на противоположном берегу расположен большой массив садовых участков.

Русло реки сильно извилисто, образует много лиманов и заболоченных озёр, в том числе озёра Лопуховое, Коропово (Коробово), Мостовое, Длинное (Долгое), Перегон.

Село окружено большим лесным массивом (дуб).
На берегу реки много домов и баз отдыха.

Происхождение названия 
Село раньше называлось Коробов Хутор. Название происходит от одноименного озера.

История 
В хазарское время здесь существовало городище с каменной цитаделью и двумя грунтовыми линиями обороны. Близлежащее селище занимало площадь около 30 га..

1680 — дата нового основания.

Экономика 
 Развлекательный гостиничный комплекс «Carnaval Resort & Spa».
 Ресторан европейской кухни «Венеция».
 Ресторан славянской кухни «Емеля».
 Гостевой дом «Пенаты».
 Гостиница «Коробки».
 База отдыха «Коробки».
 База «Под Казачьей Горой».
 Мини-гостиницы «Белое Озеро», «Капитан Морган».
 База отдыха «Біла Хата».

Достопримечательности 

 Национальный парк «Гомольшанские леса».
 Казацкий дуб, которому около 400 лет - памятник природы.
 Руины казацкого Змиёвского Свято-Николаевского монастыря.

См. также 
 Мохнач (Харьковская область)

Примечания

Ссылки 
 Курорт Короповы Хутора (село Коропово)
 Сайт Верховной рады Украины

Археологические объекты Харьковской области
Населённые пункты Змиёвского района